Сезон 2017—18 у Першій хорватській футбольній лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Хорватії, що стартував 14 липня 2017 року та фінішував 19 травня 2018 року. Це 27-ий сезон з моменту заснування турніру та п'ятий поспіль турнір, участь у якому беруть 10 команд. Титул чемпіона за тур до закінчення чемпіонату здобуло Динамо (Загреб).

Учасники та стадіони

Турнірна таблиця 

  
 

     

  

  

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

1-18 тури

19-36 тури

Статистика

Бомбардири

Хет-трики

Плей-оф 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|30 травня/2 червня 2018

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Перша хорватська ліга на soccerway 

2018
Хорватія
Хорватія
2017 у хорватському спорті
2018 у хорватському спорті